Урманка — название рек:

 Урманка — река в Омской области, приток реки Уй;
 Урманка — река в Винницкой области, приток реки Соб.